Normet ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Normet (1921–2008), estnische Schriftstellerin
 Leo Normet (1922–1995), estnischer Komponist